St.-Charles är en ort i Kanada.   Den ligger i provinsen Ontario, i den sydöstra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa. St.-Charles ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt St.-Charles är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om St.-Charles. Trakten runt St.-Charles är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är French River,  km söder om St.-Charles. 

I omgivningarna runt St.-Charles växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Ontario
Kommuner i Ontario